Beaurepaire – comune francese nel dipartimento dell'Isère
 Beaurepaire – comune francese nel dipartimento dell'Oise
 Beaurepaire – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima
 Beaurepaire – comune francese nel dipartimento della Vandea